Jacques de Rougé peut être :
 Jacques de Rougé (1602-1654), marquis du Plessis-Bellière et de Faÿ-lès-Nemours ;
 Jacques de Rougé ( ✝ 1923), vicomte de Rougé. Egyptologue français.